Arlindo Marques Júnior foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 A bela adormecida (c/ Roberto Roberti)
 A marcha da lua (c/ Roberto Roberti)
 Abre a janela (c/ Roberto Roberti)
 Adeus, palavra malvada (c/ Luiz Batista Jr)
 Ai ai América (c/ Roberto Roberti)
 Ali Babá (c/ Roberto Roberti)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Jornalistas do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro